Louise Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Louise Lake (Australien) in New South Wales

in Kanada:
 Louise Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Louise Lake (Kootenay Boundary, British Columbia)
 Louise Lake (Skeena-Queen Charlotte, British Columbia)
 Louise Lake (Census Division No. 4, Manitoba)
 Louise Lake (Census Division No. 23, Manitoba)
 Louise Lake (Neufundland und Labrador)
 Louise Lake (Cochrane District, Ontario)
 Louise Lake (Grey County, Ontario)
 Louise Lake (Kenora District, Ontario)
 Louise Lake (Thunder Bay District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Louise Lake (Alaska)
 Louise Lake (Dickinson County, Michigan)
 Louise Lake (Gogebic County, Michigan)
 Louise Lake (Livingston County, Michigan)
 Louise Lake (Cass County, Minnesota)
 Louise Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Louise Lake (Washington County, Minnesota)
 Louise Lake (Montana)
 Louise Lake (Washington)

Siehe auch:
 Lake Louise (Begriffsklärung)